Монастыри, посвящённые святому Тихону Задонскому:
 Тихоновский Преображенский монастырь в 7 километрах к северу от города Задонска, Россия;
 Задонский Богородице-Тихоновский монастырь в селе Тюнино (Липецкая область), Задонск, Россия;
 Тихоновский монастырь (Саут-Кейнан) в штате Пенсильвания, США.